Aristeu Tavares (Rio de Janeiro, 1962. október 17.–) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Leonardo Aristeu Tavares. Polgári foglalkozása katonai rendőr, ezredes.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetésből 1989-ben vizsgázott, 1994-ben lett a Serie A játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peruban rendezték a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol asszisztensi feladatokat látott el.

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Carlos Simon bíró állandó asszisztenseként tevékenykedett. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Peru rendezte a 41., a 2004-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB több játékvezető mellett asszisztensként foglalkoztatta.

2004-es Copa América

Copa América mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma kupadöntőn: 1.

Copa Libertadores

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek